Bencsik István (1910–1998) magyar középiskolai tanár, egyetemi tanár, főispán, országgyűlési képviselő, államtitkár
 Bencsik István (1928–2018) labdarúgó, sportvezető, a Videoton SC elnöke (1965–1983)
 Bencsik István (1931–2016) Kossuth-díjas szobrász